Лофотрохозої () — велика систематична група первинноротих двобічно-симетричних тварин, яка включає молюсків, різних червів та інших безхребетних, та на даний час має ранг надтипу. Сформована на базі даних молекулярних досліджень. Молекулярні докази, такі як еволюція маленьких субодиниць рРНК, доводять монофілію типів цього надтипу.

Найчастіше назви Lophotrochozoa та Spiralia застосовують до однієї й тієї ж групи тварин, проте інколи ці поняття розділяють. У широкому сенсі (sensu lato) до Lophotrochozoa включають коловерток та плоских червів, у більш вузькому (sensu stricto) — ця група вважається підгрупою у складі Spiralia.

Спіральне дроблення зиготи, яке дало назву цій групі тварин, спостерігається у ранньому розвитку переважної більшості, проте не всіх, представників Lophotrochozoa.

Групи 
Спіральних тварин поділяють на 2 головні групи — Trochozoa та Lophophorata. Спорідненість різних типів у межах цих груп остаточно не з'ясована.
 Trochozoa — мають трохофорну личинку, яка відрізняється наявністю двох поясів війкових клітин (у зоологічній літературі їх нерідко називають трохами, звідси назва всієї підгрупи). Включає немертинів (Nemertea), молюсків (Mollusca), сипункулідів (Sipuncula), ехіур (Echiura) та кільчастих червів (Annelida).
 Lophophorata — об'єднуються за наявністю органу лофофору (lophophore) — віяла з війчастих щупалець, розташованих по колу, підковоподібно або за спіраллю, рухи яких створюють постійний приплив води, приносячи харчові частинки до рота. Включає мохуваток (Bryozoa), внутрішньопорошицевих (Entoprocta), форонідів (Phoronida) та плечоногих (Brachiopoda).

Філогенія

Примітки

Література 
 Podsiadlowski L., Braband A., Struck T. H., von Döhren J. and Bartolomaeus T. (2009) Phylogeny and mitochondrial gene order variation in Lophotrochozoa in the light of new mitogenomic data from Nemertea. BMC Genomics, 10: 364.  Повний текст 

Первиннороті